Rénovation nationale est un parti politique chilien, fondé en 1987
 Rénovation nationale est un parti politique péruvien, fondé en 1992